Вернер Кубицки (, ) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Вернер Кубицки родился 10 апреля 1915 года в немецком городе Вильмерсдорф (сейчас часть Берлина).

Играл в хоккей на траве за «Берлинер-92», позже за «Мёнхенгладбахер».

В 1936 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

В 1935—1938 годах провёл 7 матчей за сборную Германии.

Умер 12 октября 1994 года в немецком городе Цвайбрюккен.

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года